Swingen (partnerruil)
 Swinger (attractie), een kermisattractie van Mondial Rides